Улица Ахтямова — название улиц в различных населённых пунктах.

 улица Ахтямова — улица в Казани.
 улица Ахтямова — улица в Салавате.